Brda může znamenat:

 Brda (Brdská vrchovina) — hora ležící ve střední části Brdské vrchoviny 
 Brda (rybník) – rybník u obce Výčapy, okres Třebíč
 Brda (řeka) — řeka v Polsku
 Brda (Split) – městská část Splitu
 Občina Brda —  občina ve Slovinsku

Externí odkazy